Więckowice est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 du village de Więckowice.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Więckowice.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 du village de Więckowice, dans le powiat de Cracovie ;
 du village de Więckowice, dans le powiat de Proszowice ;
 du village de Więckowice, dans le powiat de Tarnów.